Шотландский Первый Дивизион 1965/1966 () — 69-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 25 августа 1965 года и закончился 7 мая 1966 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1965/1966
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1965 году
Спорт в Шотландии в 1966 году